Tus Cordones Están Desatados es el primer episodio de la Segunda Temporada de Bob Esponja.

Sinopsis 
Patricio llega a la casa de Bob Esponja para mostrarle su nuevo par de zapatos. Patricio pide a los puse, pero Patricio confiesa que no sabe atarse los zapatos. Bob Esponja se ofrece a enseñarle cómo usar sus propios zapatos, que dice ser un maestro del calzado vinculación, pero descubre que ha olvidado cómo atarse los zapatos. Al darse cuenta de esto, Bob Esponja, Patricio convence para irse, y recuerda que sus zapatos habían atado desde que era un huevo y que nunca había soltado hasta ahora. Él mismo dice que se acordará después de una buena noche de sueño, pero a la mañana siguiente todavía no puede atarse los zapatos. Todavía dice que va a recordar, tarde o temprano, y empieza a ir a trabajar. Sin embargo, no puede evitar tropezar con los cordones sueltos, y se cae con cada paso que da.
Cuando Bob Esponja, finalmente, llega el Crustáceo Crujiente , y ve a Patrick comer allí, con sus zapatos en sus manos. Para evitar admitir que lo que no puede atarse los zapatos, se rompe a través de las tablas del suelo y pone sus pies a través de ellos, que Patrick no se da cuenta. En la cocina, él es incapaz de caminar por la habitación para dar Calamardo la comida, y por lo tanto no puede proporcionar el servicio, de conducción a todos los clientes de distancia. Cuando Don Cangrejo se da cuenta de esto y se enfrenta a Bob Esponja, explica su difícil situación, y pide a Don Cangrejo le enseñará a atarse los zapatos, pero el Sr. Cangrejo dice que él no usa zapatos. Bob Esponja comienza preguntando a otras personas, incluyendo una anguila, medusas , un monstruo gigante de la cueva e incluso la pintura de piratas de la secuencia de apertura , pero ninguno de ellos use zapatos y por lo tanto no sé cómo empate. Finalmente, Bob Esponja grita " NO Alguien sabe cómo hacer un nudo?! " en la frustración, y el holandés errante aparece, diciéndole que él ha sido el ganador del "Concurso de Fancy hacer nudos" en los últimos 3.000 años y demostrar su destreza en una variedad de atar nudos complejos. Bob Esponja dice el holandés que sólo necesita saber cómo atarse los zapatos, pero el holandés le informa de que ni siquiera él sabe cómo atarse los zapatos, ya que no ha usado zapatos para más de 5.000 años, como él desaparece, riendo como un maníaco.
Una depresión arrastra Bob Esponja se casa, donde Gary repetidamente trata de hablar con él, pero Bob Esponja le dice que lo dejaran solo. Sin embargo, Gary ruge Bob Esponja para llamar su atención, y las relaciones de su zapato para él, revelando que él lleva zapatos debajo de la parte inferior viscosa. Él lanza su concha abierta para revelar un tocadiscos, que interpreta a " Loop de Loop ", una canción acerca de atarse los zapatos, ya que el episodio termina.

Censura
 Se censura donde Bob esponja se queda electrocutado por las medusas.

Personajes 

 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Calamardo Tentáculos
 Señor Cangrejo
 Holandés Errante
 Gary

Canciones 
 Loop de Loop (por Ween)

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2000